Hecelchakán (plaats), plaats in Mexico
 Hecelchakán (gemeente), gemeente in Mexico